Oscar Ghiglia – pittore italiano (1876-1945)
Oscar Ghiglia – chitarrista italiano nipote del succitato pittore (n. 1938)